Арисака:
 Арисака — фамилия японского конструктора стрелкового оружия Нариакэ Арисаки.
 Арисака — японские армейские винтовки Тип 38 / Тип 99.
 Арисака — патрон 6,5×50 мм к винтовке Тип 38.
 Арисака — патрон 7,7×58 мм к винтовке Тип 99 и пулемёту Тип 99.
 Арисака — японская фирма занимавшаяся производством оружия.